Lars Jensen er et almindeligt dansk og norsk navn. Det bæres således bl.a. af:

 Lars Jensen (politiker, 1819-1891) – dansk gårdmand og folketingsmedlem
 Lars Jensen (politiker, 1833-1897) – dansk bødker og folketingsmedlem
 Lars Jensen (politiker, 1844-1928) – dansk gårdmand og folketingsmedlem
 Lars Jensen (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller
 L:Ron:Harald – dansk rapper
 Lars Jensen (norsk musiker) – norsk musiker
 Lars Henning-Jensen (født 1943) – dansk skuespiller og komponist